Futbol Kluby Ordabasy (, Futbol Kluby Ordabasy), känd under förkortningarna FC Ordabasy eller Ordabasy, är en professionell fotbollsklubb från Sjymkent i Kazakstan.

Laget grundades 2000, och gick då under namnet Dostyk.

Meriter 
Premjer Ligasy
Klubben var mästare (0): –
Silver (0): –

Cupen i fotboll 
 Cupmästare (2) 2011, 2022
Silver (1): 2007

Placering senaste säsonger

Kända spelare 
  May Mahlangu

Referenser

Externa länkar 
 Officiell webbplats

Fotbollsklubbar i Kazakstan
Sportklubbar bildade 2000